

Se også 
 Tidslinje over nogle europæiske regenter i det 17. århundrede

Regenter
18. århundrede
Grafiske tidslinjer
Lister over regenter